Ел Сателите има више значења:

 Ел Сателите (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сателите (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сателите (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сателите, Ел Серито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сателите, Мата Колорада (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сателите (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сателите (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сателите (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сателите (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику